

Chasse
 Lieutenant de louveterie

Grades militaires
 Sous-lieutenant
 Lieutenant
 Lieutenant de la Royal Navy (Forces armées britanniques)
 Lieutenant aux États-Unis
 Lieutenant en Suisse
 Lieutenant en France
 Lieutenant-colonel
 Lieutenant-commandant
 Lieutenant général
 Lieutenant de vaisseau
 
 Lieutenant (junior grade) (aux États-Unis)

Grades civils

 Lieutenant de sapeurs-pompiers
 Lieutenant-gouverneur
 Lieutenant-général de police
 Officier de police en France
 Lieutenant pénitentiaire
 Lieutenant du roi, représentant du roi dans certains pays de constitution monarchique.
 Lieutenant dans la marine marchande (désigne le deuxième ou le troisième officier de pont)
 Lieutenant était sous l'Ancien régime le subalterne du prévôt et il était rémunéré par ce dernier.
 Officier chargé du quart également connu comme: officier pont, officier mécanicien de navires.

Musique
 Lieutenant, chanteur de dancehall.

Rues et routes
 Lieutenant Goinet, une rue de la ville de Cayenne en Guyane française.
 Lieutenant Brassée, une rue de la ville de Cayenne en Guyane française

Fiction 
 Le Sous-lieutenant Gustel (1900), nouvelle austro-hongroise d'Arthur Schnitzler
 Le Lieutenant Douglas (1918), film américain de Douglas Fairbanks et Albert Parker.
 Le Lieutenant Kijé (1927), nouvelle soviétique de Iouri Tynianov  d'où sont tirés Le Lieutenant Kijé (1934), film soviétique d'Alexandre Feinzimmer, et  Lieutenant Kijé, de Serge Prokofiev, accompagnement musical adapté en suite d'orchestre par le compositeur.
 Le Lieutenant souriant (1931), film américain d'Ernst Lubitsch. 
 L'Héroïque Lieutenant (1953), film américain de Frederick de Cordova.
 The Horizontal Lieutenant (1962), titre français La Guerre en dentelles, film américain de Richard Thorpe.
 Sarah et le Lieutenant français (1969), roman britannique de John Fowles d'où est tiré La Maîtresse du lieutenant français (1981), film américano-britannique de Karel Reisz.
 Le Petit Lieutenant (2005), film français de Xavier Beauvois.
 Le Lieutenant ottoman (2017), film américano-turc de Joseph Ruben.

Jeux vidéo
 Lieutenant Sonya Blade, un personnage de la série Mortal Kombat.